O topônimo Buckeye pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Buckeye Lake
Buckeye (Iowa)
Buckeye (Arizona)

Desambiguação